Szent Benedek-templom (Gorbonok), Gorbonokban, Horvátországban
 Szent Benedek-templom (Prága), Prágában, Csehországban